Chaqā Sīāh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Chaqā Sīāh (ort i Iran), Markazi, 
 Chāqā Sīāh, berg, Esfahan, 

Robotskapade Iranförgreningar